Az 5245-ös jelzésű regionális autóbusz Örkény, pusztavacsi elágazás, illetve Felsőlajos, vendéglő és Kecskemét között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története

Megállóhelyei 

! colspan=2|Sorszám (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|∫||0|| Örkény, pusztavacsi elágazásvégállomás||16||∫
|align=left|
|-
|∫||1|| Táborfalva, vasúti kereszteződés||15||∫
|align=left|
|-
|0||∫|| Felsőlajos, vendéglővégállomás||∫||14
|
|-
|1||∫|| Felsőlajos, Fő utca||∫||13
|
|-
|∫||2|| Felsőlajos, vasúti megállóhely||14||∫
|align=left|
|-
|2||3|| Lajosmizse, Kónya dűlő||13||12
|align=left|
|-
|3||4|| Lajosmizse, Vízgép Vállalat||12||11
|align=left|
|-
|4||∫|| Lajosmizse, vasútállomás||∫||∫
|align=left|
|-
|5||5|| Lajosmizse, kultúrház||11||10
|align=left|
|-
|6||6|| Lajosmizse, Dózsa telep||10||9
|
|-
|7||7|| Tanyamúzeum csárda||9||8
|
|-
|8||8|| Csordás bolt||8||7
|
|-
|9||9|| Mihálka tanya||7||6
|
|-
|10||10|| Budai úti iskola||6||5
|
|-
|11||11|| Kara tanya||5||4
|
|-
|12||12|| Kecskemét, Ladánybenei elágazás||4||3
|align=left|
|-
|13||13|| Kecskemét, Széchenyiváros||3||2
|align=left|
|-
|14||14|| Kecskemét, Budai kapu||2||1
|align=left|
|-
|15||15|| Kecskemét, autóbusz-állomásvégállomás||1||0
|align=left|
|-
|∫||16|| Kecskemét, Daimler 1. kapuvégállomás||0||∫
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Kecskemét autóbuszvonalai